The Rotters' Club  – album del 1975 dei Hatfield and the North
La banda dei brocchi (The Rotters' Club) – romanzo del 2001 di Jonathan Coe
The Rotters' Club  – serie televisiva britannica basata sul romanzo